Det 13:de Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1960/1961, matcherna spelades från 27 november 1960 till 24 mars 1961. Vinnare blev Dynamo Moskva.

Mästerskapet avgjordes i ett gruppspel där de 12 lagen mötte varande 1 gång på hemma och bortaplan.

Sovjetiska mästerskapet

1960 i Sovjetunionen
1961 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1960/1961